Ла-Рош-Берна́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 85 км на південний захід від Ренна, 38 км на південний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 353 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 642,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт об'єднання муніципалітетів Ла-Рош-Бернар
 [ Розташування муніципалітету Ла-Рош-Бернар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан